Куфониси:
 Куфониси — острова в Эгейском море
 Куфониси (Крит) — остров, см. Список островов Греции